

Géographie 

 Sermitsiaq : île du Groenland,
 Sermitsiaq : point culminant de l'île de Sermitsiaq.

Presse 

 Sermitsiaq : journal hebdomadaire groenlandais.